Collana, gioiello
 Collana editoriale, serie editoriale
 Stadio Arturo Collana, stadio di Napoli
 Collana – comune della Bolivia nel dipartimento di La Paz